ВНС — аббревиатура, которая может означать:
 Вегетативная нервная система
 Валовое национальное счастье
 Верховный Народный Совет НДРЙ
 Верховное народное собрание КНДР
 Великое Народное Собрание Болгарии
 Великое национальное собрание Румынии
 Великое национальное собрание Турции
 Всебелорусское народное собрание
 Всероссийский национальный союз